Соревнования в женском сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 8 февраля в горнолыжном курорте Снежный парк Геньтин. Как и на предыдущих Играх, гигантский слалом остается единственной параллельной дисциплиной у сноубордистов. В Пекине выступили 32 сноубордистки представляющие 14 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Олимпийская чемпионка 2018 года чешская сноубордистка Эстер Ледецкая вновь выиграла золото.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордистки, которые осуществляют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменок, которые распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)